Columbia Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Columbia Cemetery (Colorado), NRHP-Nr. 97000792
 Columbia Cemetery (Missouri), NRHP-Nr. 06001335